Vranghel poate fi:

 Generalulul rus Piotr Vranghel
 Insula Vranghel
 O familie nobiliară Baltică

Vezi și 
 Wrangell